De Grand Prix-wegrace van Portugal 2022 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 24 april 2022 op het Autódromo Internacional do Algarve nabij Portimão, Portugal.

Uitslag

MotoGP 
Raúl Fernández startte de race niet vanwege een blessure aan zijn hand, die hij opliep tijdens de kwalificatie op zaterdag.

Moto2 
De race, die gehouden zou worden over een afstand van 23 ronden, werd na 8 ronden stilgelegd nadat elf coureurs in een bocht vielen als gevolg van slechte weersomstandigheden. Later werd de race herstart over een lengte van 7 ronden, waarbij de startopstelling werd bepaald door de stand aan het einde van de laatste volledig afgelegde ronde. Hierdoor konden alle coureurs die waren gecrasht (inclusief Marcos Ramírez, die eerder al ten val kwam) niet deelnemen aan de herstart. Fermín Aldeguer werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed.

Moto3 
Adrián Fernández startte de race niet na een ongeluk in de eerste vrije training op vrijdag, waarbij hij twee vingers brak. Diogo Moreira werd twee posities teruggezet omdat hij in de laatste ronde tweemaal de baanlimieten overschreed.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Portugal